Étienne Manac'h (1910-1992), diplomate et écrivain ;  
 Erwan Manac'h (né en 1971), footballeur français.